Kme Group, ex azienda italiana

Sigle 
Communist Youth of Greece
Kappa Mu Epsilon

Codici 
 KME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamembe (Ruanda)